Yllana ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Tito Yllana (* 1948), philippinischer Erzbischof, Diplomat des Heiligen Stuhls
 Andrés Roberto Yllana (* 1974), argentinischer Fußballspieler